Poller steht für:
 Poller, ein im Boden befestigter Pfahl oder Pfosten

Poller ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Poller (1879–1930), österreichischer Mediziner
 Henrik Poller (* 1962), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Bündnis 90)
 Horst Poller (1926–2018), deutscher Verleger, Publizist und Politiker (CDU)
 Magdalene Poller-Hruschka (1786–1846), österreichische Theaterschauspielerin
 Rudolph Poller (1865–1930), sächsischer Bergmeister und Bergingenieur
 Tom Rojo Poller (* 1978), deutscher Komponist
 Walter Poller (1900–1975), deutscher Parteifunktionär (SPD) und Redakteur sowie Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Wilhelm Poller (1860–1935), deutscher Polizeipräsident und Politiker

Siehe auch:

 Pollert